Dahlke ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Dahlke (1887–1952), deutscher Politiker (USPD/SPD/SED), Informant des Ostbüros der SPD 
 Benjamin Dahlke (* 1982), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Birgit Dahlke (* 1960), deutsche Literaturwissenschaftlerin 
 Christian Dahlke (* 1969), deutscher Ruderer
 Elfe Gerhart-Dahlke (1919–2007), österreichische Schauspielerin und bildende Künstlerin
 Ernst Dahlke (1877–1960), deutscher Musikpädagoge
 Franz Dahlke (1893–1946), deutscher Musikpädagoge und Komponist
 Hans Dahlke (1932–1984), deutscher Germanist 
 Julius Dahlke (1891–1951), Pianist und Hochschullehrer
 Kurt Dahlke (Pyrolator; * 1958), deutscher Musiker
 Miriam Dahlke (* 1989), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Otto August Heinrich Dahlke (1767–nach 1806), deutscher Jurist, Oberbürgermeister von Kolberg

 Renate Dahlke (Elli Pyrelli; 1934–2007), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Aktionskünstlerin
 Ruediger Dahlke (* 1951), österreichischer Arzt und Esoteriker
 Sandra Dahlke (* 1968), deutsche Historikerin
 Susanne Dahlke-Piel (* 1959), deutsche Juristin
 Walter E. Dahlke (1910–1995), deutscher Elektrotechniker
 Winfried Dahlke (* 1969), deutscher Organist

Siehe auch:
 Dalke